Список лучших альбомов США 2017 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2017 год. Для создания списка учитывались фактические данные Nielsen SoundScan о физических и цифровых продажах музыкальных альбомов с 3 декабря 2016 года по 25 ноября 2017 года.

Список 2017 года (Billboard Year End Charts) 
Финансовый год с 3 декабря 2016 года по 25 ноября 2017 года.

Данные за календарный год 
По итогам всего календарного года с 30 декабря 2016 по 28 декабря 2017 года служба Nielsen Music привела подробные данные по типам носителей и скачивания треков с конкретного альбома.

См. также 
 Лучшие синглы США 2017 года по версии Billboard

Примечания 

Чарты Billboard 2017 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)